Název Nezdice má více sídel:
 Nezdice (k. ú. Nezdice nad Úhlavou), obec v okrese Plzeň-jih, do roku 2006 v okrese Klatovy 
 Nezdice na Šumavě, obec v okrese Klatovy
 Nezdice (Votice), část města Votice v okrese Benešov
 Nezdice (Teplá), část města Teplá v okrese Cheb (k. ú. Nezdice u Křepkovic)